Underground (cultuur), een subcultuur
 Underground (1941), een film
 Underground (1995), een film van Emir Kusturica
 Underground (computerspel), een computerspel uit 2015
 Underground (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016 
 Underground (nummer), een muzieknummer van David Bowie
 Underground (The Electric Prunes), een muziekalbum van The Electric Prunes uit 1967
 Underground (Das Pop), een album van Das Pop
 de metro van Londen

Zie ook 
Ondergrondse (doorverwijspagina)